Монтехо-де-ла-Вега-де-ла-Серресуэла ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сеговия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 27,85 км². Население — 165 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 En la Web del periódico El Norte de Castilla

Муниципалитеты Сеговии